

Изменения в новом сезоне 

В 2004 году, одержав четыре победы в 24 часах Ле-Мана, в чемпионат пришёл концерн «Ауди» и команда «Abt Sportsline» стала заводской (также дебютировала Joest Racing, выступавшая с Ауди в Ле-Мане). Тогда же двухдверные купе были заменены 4-дверными седанами: «Мерседес» представил модель С-класса, «Ауди» вышла с моделью А4, а «Опель» - модель «Вектра». Машины стали полными силуэт-прототипами, со стандартной колесной базой, длиной и шириной, потеряв всякое сходство с дорожными автомобилями-прототипами - это должно было ещё больше уравнять шансы участников. Причем, некоторые команды (Team Rosberg, Persson Motorsport) переходили на новую технику уже по ходу сезона. Ауди же изначально выставили новую технику. Техрегламент по моторам ещё более ужесточился - разрешалось делать лишь три мотора на две машины на целый сезон, правда, это были уже специальные двигатели и командам не надо было думать об использовании серийных блоков. Поскольку по новому регламенту аэродинамика должна быть готова к началу сезона и затем запрещалась её изменять, то Ауди получила преимущество в скорости, бывшее ранее у Мерседес.

Гари Паффет, продемонстрировав успехи за рулем частной машина Перссон, перешёл в заводскую HWA. Чемпиона 2002г. Лорана Айелло в составе Абт-Ауди сменил 5-кратный победитель Ле-Мана Том Кристенсен, сам же француз перешёл в Опель. После Жана Алези в серию пришёл ещё один пилот Формулы-1 - Хайнц-Харальд Френтцен, подписавший контракт с «Опелем».

Именно «Ауди» и её пилот Маттиас Экстрем и стали чемпионами, обойдя пилотов «Мерседеса» Гари Паффетта и Кристиана Альберса за одну гонку до финала сезона. Такжек Ауди победила и в командном зачете и в зачете производителей. Кристиан после этого ушёл в Формулу 1, где выступал за команду Минарди.

Кроме того, впервые новый ДТМ покинул Европу, проведя одну незачетную гонку на временной городской трассе в Шанхае. Машины были отправлены самолетом, выступили далеко не все гонщики, а пит-стопы не проводились - вместо этого гонщики вновь прошли два отрезка. Гонка началась конфузом - на старте скоростные автомобили вырвали канализационный люк, приведший к повреждению автомобиля Бернда Майландера, стартовавшего из задних рядов. Гонка была отложена на несколько часов, пока организаторы спешно заваривали все люки на трассе.

В сезоне 2004г. 7ТВ перешёл к прямым трансляциям.

Календарь и победители

Положение в чемпионате 

Гонка в Шанхае проходила вне зачета, очки не начислялись, ряд пилотов не стартовали, но взамен были приглашены несколько других пилотов.

Ссылки 
Официальная страница ДТМ

 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM